Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wismilak International 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 15 Spielerinnen im Einzel und drei Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 11. bis 12. September 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Nusa Dua